Vilhelm af Hessen-Philippsthal-Barchfeld henviser til:

 Vilhelm af Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1692-1761) – tysk general
 Vilhelm af Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1786-1834) – dansk general
 Vilhelm af Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1831-1890) – tysk admiral